

Patronyme 

 Abdallah Chatila (1974-), homme d'affaires, entrepreneur et investisseur suisse d’origine libanaise.
 Kamal Chatila (1944-), homme politique libanais.

Toponyme 

 Chatila, camp de réfugiés palestiniens situé à Beyrouth (Liban).
 Massacre de Sabra et Chatila, perpétré du 16 au 18 septembre 1982 envers des Palestiniens du quartier de Sabra et du camp de réfugiés palestiniens de Chatila.